artigo vendido na joalharia
 Jóia (Rio Grande do Sul), cidade
 Joia (álbum), de Caetano Veloso
 Joia, Joia, álbum de Wilson Simonal
 Samba-joia, tipo de samba

Desambiguações de topônimos